Kainz ist der Ortsname von

 Kainz (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kainz (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

Für den Familiennamen Kainz, siehe Kainz.

Siehe auch:
 Kainz (Automobilhersteller), Hersteller von Automobilen aus Österreich-Ungarn